Juan de Nápoles puede hacer referencia a:

Gente de Nápoles 
 Juan el Diácono, historiador (fl. siglo IX)
 Giovanni Gaderisi, cardenal (fl. siglo XII)
 Juan de Nápoles, teólogo dominico (f. 1350)
 Giovanni Cataldi, teólogo dominico (f. c. 1465)
 Juan de Nápoles, cardenal (fl. siglo XV)

Duques de Nápoles 
 Juan de Conza (c. 616)
 Juan I de Nápoles (711–719)
 Juan II de Nápoles (-919)
 Juan III de Nápoles (928–968/969)
 Juan IV de Nápoles (997/999–1005)
 Juan V de Nápoles (1033-1050)
 Juan VI de Nápoles (1090-1122)

Obispos de Nápoles 
 Juan I (m. 432)
 Juan II (siglo VI)
 Juan III (siglo VII)
  Juan IV (842–849)
 Juan V (fl. 1033)
 Juan VI (fl. 1065-1071)
 Giovanni Orsini (1328-1359)
 Giovanni Bozzuto (1407-1415)